The Antidote ("l'antidoto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
The Antidote – cortometraggio del 1927 diretto da Thomas Bentley
The Antidote – film del 2009 diretto da Randy Cole

Musica
 The Antidote – album di Ronny Jordan del 1992
 The Antidote – album dei Moonspell del 2003
 The Antidote – album dei Morcheeba del 2005
 The Antidote – album di Benzino del 2007
 The Antidote – album di Fashawn del 2009
 The Antidote – singolo dei Simple Plan del 2021